Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Miloslav Mečíř Sr. che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Johan Vekemans 7-6 5-7 6-2.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Miloslav Mečíř Sr. (campioni)
 Jakob Hlasek /  Claudio Mezzadri (primo turno)

 Carl Limberger /  Mark Woodforde (semifinali)
 José López Maeso /  Alberto Tous (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1987